El nombre Albion (inglés por Albión) puede referirse a:
 Albión: antiguo nombre de Gran Bretaña, aunque también se lo ha utilizado con frecuencia para hacer referencia al Reino Unido o Inglaterra. El nombre se ha usado también para otros lugares: 
 Albion (Míchigan), ciudad de Estados Unidos.
 Municipio de Albion (varios municipios llamados Albion en Estados Unidos).
 Municipio de Albion en Ontario, Canadá.
Es el nombre de varios clubes de fútbol:
West Bromwich Albion Football Club, de Inglaterra.
Brighton & Hove Albion Football Club, de Inglaterra.
Burton Albion Football Club, de Inglaterra.
Albion Rovers Football Club, de Escocia.
Albion Football Club, de Uruguay.
Club Atlético Albión, extinto club de Buenos Aires, Argentina.
 Albion, serie de historietas publicada en 2005.
Albion Motors, fabricante de automóviles de Glasgow, Escocia, de 1899 a 1980.
 Reino de Albión, estado ficticio del universo de Trinity Blood creado por Sunao Yoshida.
 Por otro lado un albión era también un miembro de los albiones, tribu galaica del occidente de Asturias.
Operación Albión: una operación militar y naval a cargo de la Marina Imperial Alemana en octubre de 1917 para invadir las islas estonas de Ösel, Dagö y Moón, que formaban parte del Imperio ruso.